Näsby församling kan syfta på:
Näsby församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift
Näsby församling, Växjö stift – en församling i Växjö stift
Näsby församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift som upphörde 1784